At-Tira – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Bajsanu
 At-Tira – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Hajfy
 At-Tira – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Ramli
 At-Tira – miejscowość w Syrii